Никола Константинов Паунчев или Паунчов е крупен български търговец и общественик, деец на Българското възраждане в Македония.

Биография 
Роден е в големия български македонски град Охрид, тогава в Османската империя, в известния български род Паунчеви. Бащата Константин Паунчев е търговец кожухар и общественик. Синовете му Никола, завършил гръцка гимназия, и Димитър поемат неговата търговия; по-късно се преселват в Солун, където стават едни от най-големите търговци и дейци на Солунската българска община, борци за самостоятелна българска църква и просвета на български език. Поради съвместната им дейност често ги споменават заедно, като „братя Паунчеви“ или „братя К. Паунчеви“. Никола П. Алексиев ги характеризира като „хора богати и материално, и духом“. 

Никола Паунчев е член на Солунската българска община още в 1868 година, също и в 1876, 1877/78 година. През 1873 година по поръка на Екзархията той, заедно с поп Петър Димитров и Петруш Шумков, отиват като представители на българите да приветстват новия солунски валия Митхат паша, който обещава да съдейства за развитието на българщината. Братя Паунчеви водят интензивна кореспонденция с Кузман Шапкарев в Кукуш и подпомагат просветната му дейност.

През май 1878 година Никола Паунчев и Насте Стоянов от името на Солунската българска община подписват Мемоара на българските църковно-училищни общини в Македония до Великите сили, с който се иска прилагане на Санстефанския договор и неоткъсване на Македония от новосъздадената българска държава.

Заради твърдата си антигръцка позиция семейство Паунчеви е разорено през 80-те години на XIX век. Министерство на народното просвещение на Княжество България отпуска помощ на Иван Н. Паунчев да следва медицина в Женева и Виена.

Родословие

Бележки 

Паунчеви
Български търговци
Български общественици от Македония
Родени в Охрид
Членове на Солунската българска община
Солунчани